Odin
Odin's Court
Odin (Illinois)
Odin (Marvel Comics)
Odin (Minnesota)
Odin (satélite)
Odin Sphere

Desambiguação